Абакарова Еліна Магодівна — українська архітекторка й художниця
 Абакаров Каді Абакарович — учасник німецько-радянської війни, Герой Радянського Союзу
 Абакарова Патімат Серажутдінівна — азербайджанська тхеквондистка